Vallesi – popolazione svizzera
Paolo Vallesi – cantante
Alpi vallesi